The End (1978), komische film onder regie van Burt Reynolds
 The End (2005), film uit 2005
 The End (2012), film uit 2012
 The End (televisieserie), Australische / Britse televisieserie uit 2020 
 The End (The Beatles), nummer van The Beatles
 The End (The Doors), single van The Doors
 The End (Laura Jansen), single van Laura Jansen
 The End (Londen), nachtclub in Londen
 The E.N.D., studioalbum van The Black Eyed Peas
 The End (opera), Pop opera van de virtuele artiest Hatsune Miku